Borut Petrič – ex nuotatore jugoslavo
 Denis Petrić – calciatore sloveno naturalizzato serbo
 Gordan Petrić – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo
 Mladen Petrić – ex calciatore croato
 Nemanja Petrić – pallavolista serbo
 Nikola Petrić – calciatore serbo